Оли́ба Кабре́та (; умер в 990) — граф Сердани (968—988), Конфлана (под именем Олиба III; 968—988) и Бесалу (984—988) из Барселонской династии.

Биография

Происхождение 
Олиба Кабрета был третьим сыном Миро II Младшего и . Своё прозвище — , «коза» — Олиба получил, как написано в средневековых исторических хрониках, за привычку во время сильного гнева топать ногой, подобно тому, как это делают козы.

Правление 
На момент смерти Миро II в 927 году, также как и братья, Олиба Кабрета был ещё ребёнком и, вероятно, проживал вместе с матерью Авой, управлявшей до 941 года владениями сыновей в качестве регента. Впервые Олиба упоминается в хартии, датированной 936 годом. Историки предполагают, что к этому времени он уже стал совершеннолетним. В 953 году его старший брат Сунифред II сделал Олибу своим соправителем в Сердани. После смерти бездетного Сунифреда II в 968 году Олиба Кабрета и его младший брат Миро III Бонфиль произвели раздел владений: Олиба получил графства Сердань и Конфлан, Миро — графство Бесалу. Олиба Кабрета также назначил Миро III своим соправителем в Сердани и Конфлане, однако при этом Миро признал над собой верховную власть старшего брата.

Олиба Кабрета был очень набожным человеком, бо́льшую часть своего правления посвятившим опеке над многочисленными церквями и монастырями, находившимися в его владениях. В 968 году он совершил паломничество в Рим, где получил от папы римского Иоанна XIII буллы с привилегиями для монастырей Арлес и . При его поддержке были перестроены и расширены монастыри Сан-Мигель-де-Кюкса (974 год) и  (977 год). Олиба Кабрета вместе с Миро III Бонфилем основал в 977 году два больших монастыря,  и , на церемонии освящения которых присутствовали многие представители знати и иерархи Каталонии. Также сохранилось большое количество дарственных и иммунных хартий, выданных Олибой различным церквям и монастырям.

В 979 году граф Олиба Кабрета вторгся с войском во владения графа Каркассона Роже I, попытавшись захватить принадлежавшее тому графство Разес. Хотя Олибе не удалось присоединить Разе к своим владениям, граф Каркассона при заключении мира должен был передать графу Сердани область Капсир. Вскоре после этого коменданты крепостей Вивер и Эстела, расположенных около Сольсоны, подняли против Олибы Кабреты мятеж, который был подавлен графом. В 984 году, после смерти Миро III Бонфиля, Олиба получил власть и над графством Бесалу, таким образом вновь соединив в одних руках управление всеми владениями своего отца.

В феврале 988 года Олиба Кабрета, вероятно, находясь под сильным влиянием святого Ромуальда, отрёкся от престола. В составленном по этому поводу завещании Олиба передал своих ещё несовершеннолетних детей под опеку папы римского и разделил свои владения между тремя старшими сыновьями:  получил графство Бесалу, Вифред II — Сердань и Конфлан, а Олиба Аббат — графство Берга и Рипольес. После этого Олиба Кабрета отправился в Италию, где стал монахом в монастыре Монтекассино. В том же монастыре он и умер в 990 году.

Семья 
Граф Олиба Кабрета был женат (не позднее 16 августа 967 года) на Эрменгарде (умерла в 994 или 1013 году). Её происхождение точно неизвестно, но ряд историков считает, что она могла быть дочерью графа Ампурьяса Госберта. Детьми от этого брака были:
 Бернардо I Тальяферро (умер 26 сентября или 13 октября 1020 года) — граф Бесалу (988—1020) и Рипольеса (1003—1020)
 Вифред II (умер в 1050 году) — граф Сердани (988—1035) и Берги (1003—1035)
 Олиба Аббат (971—30 октября 1046) — граф Берги и Рипольеса (988—1003), аббат монастырей Санта-Мария-де-Риполь и Сан-Мигель-де-Кюкса (1008—1046),  (1018—1046)
  (погиб в 1003 году) —  (993—994 и 999—1003)
 Аделаида — жена сеньора Салеса Хуана де Ориола.
Также Олиба имел одну внебрачную дочь, Ингибергу (умерла ранее 1046 года), последнюю аббатису монастыря  (996—1017).

Примечания

Ссылки 
 
 

Графы Сердани
Графы Бесалу
Графы Конфлана
Правители Европы X века
Персоналии Каталонии X века